Okręty US Navy o nazwie USS "Lloyd Thomas":
 Pierwszy USS "Lloyd Thomas" (DE-312) miał być niszczycielem eskortowym, jego budowa została przerwana w 1944.
 Drugi USS "Lloyd Thomas" (DE-374) miał być niszczycielem eskortowym, jego budowa została przerwana w 1944.
 USS "Lloyd Thomas" (DD-764) był niszczycielem. W służbie w latach 1947-73.

Lloyd Thomas